Комиссарский суд — временный суд в Великом княжестве Литовском для рассмотрения главным образом земельных претензий частных землевладельцев, монастырей и городов к держателям королевских имений.

Судьями выступали комиссары, которых назначал великий князь Литовский, в XVIII веке — задворный асессорский суд. Судебное дело рассматривалось на месте с вызовом сторон и свидетелей, осмотром границ поместья. Комиссарский суд определял границы земельных владений и метил их на местности, о чем составлялся акт. Апелляции на приговоры комиссарского суда предоставлялись в обычном порядке, с 1774 года. — в задворный асессорский суд.

Литература 
 Камісарскі суд // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя: У 2 тамах / Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) [і інш.]; Навуковыя кансультанты: Я. К. Анішчанка [і інш.]. Том 2: К — Я. — 2-е выданне. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2007. — С. 25.
Судебные органы Великого княжества Литовского